Ion Creangă peut désigner :
 Ion Creangă, un écrivain roumain (1837-1889)
 Ion Creangă, commune roumaine du județ de Neamț